Vytautas Strolia (ur. 28 listopada 1992 r.) – litewski biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu Sk Viesulas Anyksciai.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Vytautas Strolia pojawił się 6 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS Race w Särna (Szwecja), gdzie zajął 97. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2011 roku w Ruce, gdzie zajął 118. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

MŚ U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Biathlon

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na stronie FIS 

Litewscy biegacze narciarscy
Litewscy olimpijczycy
Urodzeni w 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Litewscy biathloniści
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018